Ind může být:

Ind 
 příslušník četných národností a národů žijících v Indii a dalších zemích (souhrnně označovaných jako Indové)
 Souhvězdí Indiána

ind. 
 indikativ (oznamovací způsob)

IND 
 Indie